Kuhmaul steht für

 Kuhmaul (Schuh), eine im 16. Jahrhundert in Mode gekommene Schuhform
 Großer Schmierling, ein auch als Gelbfuß bekannter Pilz
 Schäkel, auch Schäkelhaken genannt, U-förmiger, mit einem Schraub- oder Steckbolzen verschließbarer Bügel zum Verbinden zweier Teile